Музыкальный переулок — переулок в Азове.
 Музыкальный переулок — переулок в Донецке.
 Музыкальный переулок — переулок в Киеве.
 Музыкальный переулок — переулок в Минске.
 Музыкальный переулок — переулок в Новом Витке.
 Музыкальный переулок — переулок в Орске.
 Музыкальный переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Музыкальный переулок — переулок в Томске.